Kurt Schulze ist der Name folgender Personen:

* Kurt Schulze (Widerstandskämpfer) (1894–1942), deutscher Funker und Widerstandskämpfer
 Kurt Schulze (Statistiker) (1896–nach 1966), deutscher Statistiker
 Kurt Schulze (Lehrer) (1905–1986), deutscher Lehrer, Museumsdirektor und Skatexperte
 Kurt Schulze-Herringen (1906–1990), deutscher Architekt